Il doppio del Warsaw Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Elena Lichovceva e Anastasija Myskina erano le detentrici del titolo, ma Myskina non ha partecipato.

Likhovtseva ha fatto coppia con Elena Vesnina.

Vera Duševina e Tetjana Perebyjnis hanno battuto in finale 7-5, 3-6, 10-2 Elena Lichovceva e Elena Vesnina

Teste di serie

  Mara Santangelo /  Katarina Srebotnik (semifinali)
  Elena Lichovceva /  Elena Vesnina (finale)

  Meilen Tu /  Galina Voskoboeva (quarti di finale)
  Jarmila Gajdošová /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 2007